Tobiesen ist der Name von:

 August von Tobiesen (1810–1885), Generalmajor
 Hermann von Tobiesen (1845–1917), Vizegouverneur von Livland, Gouverneur von Tomsk und Charkow und Staatsrat
 Johannes von Tobiesen (1808–1878), Vizeadmiral und Hafenkommandant von Reval
 Ludolph Hermann Tobiesen (1771–1839), Mathematiker, Navigationslehrer, Autor und Übersetzer
 Sivert Kristian Tobiesen (1821–1873), Skipper im Arktischen Ozean

Siehe auch
 Tobiesenøya (dt.: Tobieseninsel), Insel der Spitzbergen (Inselgruppe), benannt nach Sivert Kristian Tobiesen
 Tobiesen (Adelsgeschlecht), baltisches Adelsgeschlecht